Uldal ist der Familienname folgender Personen:

 Hanne Uldal (* 1950), dänische Schauspielerin
 Hans Olav Uldal (* 1982), norwegischer Leichtathlet
 Julian Veen Uldal (* 1997), norwegischer Fußballspieler
 Martin Uldal (* 2001), norwegischer Biathlet